Антс Ойдермаа (), при рождении Ханс Ойдерманн (; ) — эстонский журналист и политик.

Биография 
Учился в Санкт-Петербургском университете на факультете философии (1912—1914).

В 1914 году ушёл добровольцем в армию, окончил военное училище и получил офицерское звание. Воевал в Первую мировую войну и Гражданскую войну в России против Красной Армии.

В 1920 году, после окончания гражданской войны в России, вернулся в Эстонию, в 1922—1927 годах работал в качестве дипломата (в 1926—1927 представителем в Литве).

Председатель  (1927—1935), главный редактор газеты «Kaja» (1931—1934).

Член центрального правления Патриотического союза в 1935—1940 годах, руководитель  в 1935—1937, главный редактор газеты «» в 1937—1939 годах, министр (руководитель Государственной службы пропаганды и информации) в 1939—1940 годах в правительстве Карела Ээнпалу и правительстве Юри Улуотса.

Был арестован в декабре 1940 года в Аэгвийду, где скрывался от советской власти. Приговорен к смертной казни 2 июля 1941 года в Таллинне, расстрелян в этом же году.

Награды 
 1938 — Орден Белой звезды II класса

Примечания

Литература 
 H. Oiderman propagandajuhiks. Kaja, 18. detsember 1934, nr. 298, lk. 1.
 Ants Oidermaa ministriks. Uus Eesti, 25. jaanuar 1939, nr. 24, lk. 1.
 Minister A. Oidermaa astus ametisse. Uus Eesti, 31. jaanuar 1939, nr. 30, lk. 1.

Умершие в 1940-е годы
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Родившиеся в 1891 году
Кавалеры ордена Белой звезды 2-го класса
Журналисты Эстонии
Дипломаты Эстонии
Министры Эстонии
Казнённые в СССР